Banjo bezeichnet:

 Banjo, ein gezupftes Lauteninstrument
 Banjo (Sambia), selbstgebaute Zupflauten in Sambia
 eine Brettzither mit Tastatur in Pakistan, siehe Bulbultarang
 Banjo (Schokoladenriegel), ein Schokoladenriegel 
 Banjo (Bezirk), ein Bezirk der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Kamerun
 den kolonialen Namen einer Stadt in Kamerun, siehe Banyo
 Banjo (Segelflugzeug), ein tschechisches Ultraleicht-Segelflugzeug 
 Banjo Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 die Hauptfigur der Banjo-Kazooie-Reihe

Banjo ist der Name folgender Personen:
 Olli Banjo (* 1977), deutscher Hip-Hop-Musiker
 Andrew Barton Paterson, australischen Schriftsteller, auch genannt Banjo Paterson oder The Banjo
 Chris Banjo, ein US-amerikanischer American-Football-Spieler 

Siehe auch:
 Bagno
 Baños (Begriffsklärung)
 Benjo